La vouivre est une créature légendaire.
 La Vouivre est un roman de Marcel Aymé (1943), inspiré par la créature légendaire.
 La Vouivre est un film de Georges Wilson (1989), adapté du roman de Marcel Aymé.
 Le Repaire de la vouivre est un téléfilm d'Edwin Baily (2011), adapté du roman de Marcel Aymé.